Saybrook ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saybrook (Illinois)
 Saybrook (Pennsylvania)
 Saybrook Manor (Connecticut)
 Saybrook Point (Connecticut)
 Saybrook Township (Ohio)
 Saybrook-on-the-lake (Ohio)